Sutina est un toponyme qui peut désigner :
Sutina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sutina, un village de Croatie situé dans la municipalité de Muć, comitat de Split-Dalmatie.